Soutěžní ročník Serie A 2012/13 byl 111. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 81. ročník od založení Serie A. Soutěž začala 25. srpna 2012 a skončila 19. května 2013. Účastnilo se jí opět 20 týmů z toho 17 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Poslední tři týmy předchozího ročníku, jimiž byli US Lecce, Novara Calcio a poslední tým ročníku - AC Cesena, sestoupily do druhé ligy. Opačným směrem putovaly Delfino Pescara 1936 (vítěz druhé ligy), Turín FC a UC Sampdoria, která po obsazení 6. místa v ligové tabulce, zvítězila v play-off.

Titul v soutěži obhajoval opět Juventus FC, který v minulém ročníku získal již 28. prvenství v soutěži, když ji ovládl poprvé od roku 2004, kdy z ní byl administrativně vyřazen.

Velmi dobře vstoupil i do této sezony, když zvítězil v devíti z prvních 10 utkáních, čímž si vybudoval dostatečný náskok, který v průběhu soutěže udržoval. Juventus FC strávil na první místě tabulky 37 z 38 kol a v obhajobě byl nakonec úspěšný. Před druhou SSC Neapol zvítězil o solidních 9 bodů a získal tak své 29. scudetto. Nejlepším kanonýrem se stal Édinson Cavani z SSC Neapol, který nastřílel celkem 29 gólů. Některým týmům italský fotbalový svaz odečetl kvůli korupci v průběhu ročníku body, konkrétně těmto:
 AC Siena –6 bodů
 Atalanta BC –2 body
 Turín FC –1 bod
 UC Sampdoria –1 bod

Přestupy hráčů

Složení ligy v tomto ročníku

Tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  1  SS Lazio vyhrálo Coppa Italia a vybojovalo si start v základní skupině Evropské ligy.
  2  UC Sampdoria a Turín FC přišly před sezónou o 1 bod za účast v korupčním skandálu ze sezóny 2010–11.
  3  Atalanta BC přišla před sezónou o 2 body za účast v korupčním skandálu ze sezóny 2010–11.
  4  AC Siena přišla před sezónou o 6 bodů za účast v korupčním skandálu ze sezóny 2010–11.

Postavení týmů po jednotlivých kolech

Střelecká listina 

Nejlepším střelcem tohoto ročníku Serie A se stal uruguayský útočník Edinson Cavani. Hráč SSC Neapol vstřelil 29 branek.

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Serie A
Fotbal v Itálii v roce 2012
Fotbal v Itálii v roce 2013